Высо́кая гора́ — вершина в средней части острова Уруп. Входит в группу Ивао. Высшая точка острова, высота 1426 м. Склоны заросли лесами из камчатской березы, ольхой Максимовича, рябиной смешанной, вишней курильской, саса и низкими кустарниками и травами в нижних ярусах.

На восточном склоне озеро Высокое.

Примечания 

Горные вершины Сахалинской области
Уруп